Уса́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Усанов, Борис Павлович (1934—2018) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Усанов, Валентин Александрович (1923—1978) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Усанов, Владимир Евгеньевич (род. 1967) — российский учёный-педагог, академик РАО (2010).
 
 Усанов, Иван Алексеевич (1912—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Усанов, Константин Яковлевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Усанов, Максим Александрович (род. 1985) — российский футболист.
 Усанов, Олег Владимирович (род. 1968) — советский футболист, российский игрок в мини-футбол.
 Усанов, Павел Анатольевич (1975—2016) — российский рок-музыкант.
 Усанов, Павел Валерьевич — российский экономист НИУ ВШЭ.
 Усанов, Рустем Сусамырбекович (род. 1985) — киргизский футболист.

 Усанова (Климина), Дарья Сергеевна (род. 1989) — казахстанская биатлонистка.